Çaldıran (district), een Turks district in de provincie Van
 Çaldıran (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çaldıran